1 miejscowość w Polsce:
 Góra Świętego Jana – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik

2 wzgórza w Polsce:
 Góra Świętego Jana w Mikluszowicach – wzgórze w Mikluszowicach w woj. małopolskim
 Góra Świętego Jana – wzgórze w paśmie Wzgórz Świętojańskich w woj. podlaskim